Влади́мир Ива́нович Беля́ев:
 Беляев, Владимир Иванович (1855—1911) — российский ботаник-морфолог растений.
 Беляев, Владимир Иванович (род. 1944) — советский волейболист, олимпийский чемпион.